Roger Taylor era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Bob Carmichael ha battuto in finale Allan Stone 7-6, 7-6, 6-3.

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Benson & Hedges Centennial Open 1971